Mursinna ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ludwig Mursinna (1744–1823), deutscher Regimentsarzt und Chirurg
 Samuel Mursinna (1717–1795), evangelisch-reformierter Theologe der Aufklärung in Preußen